Delpierre est un nom français pouvant faire référence à :
 Delpierre, marque du groupe agroalimentaire Labeyrie Fine Foods,.

Personnalités 

 Antoine Delpierre (1764-1854), homme politique français ;
 Antoine Joseph Delpierre (1748-1808), général de brigade français ;
 Dominique Delpierre (1948-), actrice, scénariste et écrivain française ;
 Hervé Martin-Delpierre (1967-), réalisateur français ;
 Jacques Delperrié de Bayac (19?.-), journaliste, écrivain et historien français ;
 Jean-Christophe Delpierre (19??-), journaliste et rédacteur en chef français ;
 Matthieu Delpierre (1981-), footballeur français ;
 Maxime Delpierre (1975-), compositeur, réalisateur et guitariste français ;
 Victor Delpierre (1859-1933), homme politique français.

C'est aussi le nom d'une maison d'édition, les éditions Delpierre, fondée en 2014.

Patronyme français